Tüskevár, Kaposvár nyugati városrésze
 Tüskevár, község Magyarországon, Veszprém megyében
 Tüskevár, Fekete István regénye
 Tüskevár (1967) televíziós sorozat
 Tüskevár (2012) film
 Tüskevár vasútállomás, a Veszprém megyei Tüskevár vasútállomása